Damn Yankees («Проклятые Янки») — ныне не существующая американская хард-рок супергруппа. Наиболее известна своим супер-хитом 1990 года, пауэр-балладой "High Enough".

Группа была образована в 1989 году бас-гитаристом и вокалистом Night Ranger Джеком Блэйдзом и знаменитым гитаристом Тедом Ньюджентом из The Amboy Dukes, к которым позже присоединились гитарист и вокалист Styx Томми Шоу и молодой ударник Майкл Картеллоне, который позже войдёт в состав Lynyrd Skynyrd.

Состав 
 Томми Шоу — ритм и лидер гитара, вокал, бэк-вокал (1989–1996, 1998–2001)
 Джек Блэйдз — бас-гитара, вокал, бэк-вокал (1989–1996, 1998–2001)
 Тед Ньюджент — лидер и ритм-гитара, бэк-вокал, вокал (1989–1996, 1998–2001)
 Майкл Картеллоне — ударные, перкуссия, бэк-вокал (1989–1996, 1998–2001)

Дискография

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Damn Yankees на Last

Хард-рок-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Супергруппы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1996 году
Глэм-метал-группы США